Masos:
 Mas del Vilella: mas del municipi d'Alforja (Baix Camp)
 Mas del Vilella: mas del municipi de Gratallops (Priorat)
 Mas del Vilella: mas del municipi d'Almacelles (Segrià)
 Mas de Vilella: mas del municipi de Reus (Baix Camp)